«GHV2» — другий альбом найкращих хітів американської співачки Мадонни. Випущений 12 листопада 2001 року лейблами Maverick і Warner Bros.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни